— 86-й Император Японии, правивший с 29 июля 1221 по 17 ноября 1232. Имя — Тоёхито.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Дзёкю (1219—1222)
 Дзёо (1222—1224)
 Гэннин (1224—1225)
 Кароку (1225—1227)
 Антэй (1227—1229)
 Канги (1229—1232)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список императоров Японии

 05
Правители Азии XIII века